

Міжнародні Ради Безпеки 

 Рада Безпеки ООН
 Організація з безпеки і співробітництва в Європі